Михаил Брагин:
 Брагин, Михаил Григорьевич (1906—1989) — советский писатель.
 Брагин, Михаил Иванович (1929—1990) — Герой Социалистического Труда.